Backusella — рід грибів родини Backusellaceae. Назва вперше опублікована 1969 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.10.2019 налічує 15 видів роду Backusella:

Примітки

Джерела 
 Ellis, J.J.; Hesseltine, C.W. 1969. Two new members of the Mucorales. Mycologia. 61:863-872 — P.863

Роди грибів
Мукоральні